Die Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland der Damen 1979 waren ein Damen-Sandplatzturnier in Berlin (West). Sie fanden auf der Anlage des LTTC Rot-Weiß Berlin am Hundekehlesee statt. Zum ersten Mal wurden diese Meisterschaften getrennt von den Herren durchgeführt, mit denen sie zuvor seit 1896 meist in Hamburg gemeinsam ausgetragen worden waren.

Das Turnier war Teil des von der ITF eingerichteten Grand Prix Circuits.

Das Einzel-Finale gewann die ungesetzte US-Amerikanerin Caroline Stoll gegen Regina Maršíková mit 7:6 und 6:0. Im Doppel besiegte die Paarung Rosie Casals/Wendy Turnbull im Endspiel Evonne Cawley und Kerry Reid mit 6:2 und 7:5. Wegen eines Gewitters konnte dieses Spiel erst am Montag beendet werden.

Einzel

Qualifikation 
Zur Qualifikation wurde ein 64er-Feld ausgelost. Vier Spielerinnen konnten sich für das Hauptfeld qualifizieren. Dazu kam noch eine Lucky Loserin. Die Entdeckung dieser Qualifikation war die zu dieser Zeit noch für die USA spielende 15-jährige Bettina Bunge.

Setzliste

Turnierplan

Zeichenerklärung

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Quelle 
 Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, 33. Jahrgang, Heft 12 (2. Juni-Ausgabe 1979)

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1979
Tennisturnier in Berlin
Damentennisturnier